Иликура () — птица из семейства манакиновые. Единственный вид в роде иликуры — .

Описание 
Длина тела около 12 сантиметров. Выражен половой диморфизм. У самцов голова, плечи, спина и хвост чёрные, лоб и спина красные, крылья чёрные, с зеленовато-салатовым крупным участком. Грудь, шея и брюхо белые. У самки сине-серое лицо, оливково-зелёная голова, спина и крылья.

Ареал 
Эндемик Бразилии. Обитает в Бразильском атлантическом лесу, а также в субтропических и тропических влажных равнинных лесах, влажных горных лесах.

Примечания

Ссылки 
Фотографии птиц данного вида в природе

Манакиновые
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1808 году
Монотипические роды птиц